Thomas Spencer  peut faire référence à:

Thomas Spencer (physicien mathématicien)
Thomas Edward Spencer (1845-1911), écrivain australien 
Thomas Spencer (Marks & Spencer) (1852-1905), caissier et cofondateur de Marks & Spencer 
Sir Thomas Spencer, 3e Baronet
Thomas Spencer (cricket)
Sir Thomas Spencer, 1er baronnet (1585-1622) des Baronets Spencer
Sir Thomas Spencer, 4e Baronnet (mort en 1722) des Baronets Spencer

Voir aussi 
Tommy Spencer, footballeur écossais
Tom Spencer (homonymie)